Giuseppe Garibaldi () - низка кораблів ВМС Італії, названих на честь борця за об'єднання Італії Джузеппе Гарібальді 

 Giuseppe Garibaldi (1860) - паровий фрегат. На службі протягом 1860-1894 років. Розібраний у 1899 році.
 Giuseppe Garibaldi (1901) - броненосний крейсер однойменного типу. Збудований у 1901 році. Потоплений 18 липня 1915 року.
 Giuseppe Garibaldi (1936) - легкий крейсер типу «Дука дельї Абруцці». На службі протягом 1937-1963 років
 Giuseppe Garibaldi (C 551) - легкий авіаносець. Збудований у 1985 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі.